Мария-Мария Антуанетта:

 Мария-Антуанетта (1755—1793) — королева Франции, дочь императора Франца I и Марии-Терезии, супруга короля Франции Людовика XVI.

 Биографические фильмы о жизни Марии-Антуанетты
 Мария-Антуанетта — американский биографический фильм 1938 года.
 Мария-Антуанетта — королева Франции — биографический фильм, режиссёр Жан Деланнуа, производство Франция.
 Мария-Антуанетта (мини-сериал, 1975) — биографический мини-сериал, режиссёр Ги-Андре Лефранк, производство Франция.
 Мария-Антуанетта. Подлинная история (фильм, 2006) — биографический телефильм (мини-сериал), режиссёры Франсис Леклер и Ив Симоно, совместное производство Канады и Франции.
 Мария-Антуанетта (фильм, 2006) — биографический фильм, режиссёр София Коппола, производство Голливуд.
 Прощай, моя королева (фильм, 2013) — биографический фильм о последних трёх днях жизни Марии-Антуанетты.